|-
| 185901 - ||  || 24 septembrie 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 185902 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185903 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185904 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185905 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185906 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185907 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185908 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185909 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185910 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 185911 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185912 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 185913 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185914 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185915 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185916 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185917 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185918 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185919 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185920 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185921 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185922 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185923 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185924 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185925 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185926 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185927 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185928 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185929 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185930 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185931 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185932 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185933 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185934 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185935 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185936 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185937 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185938 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185939 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185940 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185941 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185942 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185943 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185944 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185945 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 185946 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185947 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185948 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185949 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185950 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185951 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185952 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185953 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185954 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185955 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185956 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185957 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185958 - ||  || 14 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185959 - ||  || 19 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185960 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185961 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185962 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185963 - ||  || 17 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185964 - ||  || 24 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 185965 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185966 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185967 - ||  || 22 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185968 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185969 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185970 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185971 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 185972 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185973 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185974 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185975 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 185976 - ||  || 24 mai 2001 ||  || , 
|-
| 185977 - ||  || 23 iunie 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 185978 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185979 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185980 - ||  || 16 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185981 - ||  || 30 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185982 - || 2001 NW || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185983 - ||  || 10 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185984 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185985 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185986 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185987 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185988 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185989 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185990 - ||  || 21 iulie 2001 ||  || , 
|-
| 185991 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185992 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185993 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185994 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 185995 - ||  || 8 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185996 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185997 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185998 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 185999 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186000 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-